Korytne – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim
 Korytne – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, w rejonie wyżnickim
 Korytne – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w gromadzie miejskiej Bałta
 Korytne – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim

Zobacz też 
 Korytno
 Korytno (Ukraina)